Beretta M1922 – włoski pistolet samopowtarzalny
 Browning M1922 – belgijski pistolet samopowtarzalny